Nachfolgend eine Übersicht über das Thailändische Ligensystem, im Zuge der Thailändische Fußballmeisterschaft von 1916 bis heute.

Aktuelles System

Frühere Systeme 
Vor der Gründung der obersten Spielklasse in Thailand, der Thai Premier League im Jahr 1996, war der Royal Cup der Oberbegriff des Wettbewerbs in dem um die Thailändische Fußballmeisterschaft gespielt wurde.

1916–1962 
Im gleichen Jahr, in dem der Thailändische Verband gegründet wurde, installierte der Verband eine Meisterschaft. Es gab den Yai Cup (ถ้วยใหญ่) und den Noi Cup (ถ้วยน้อย)

1963–1995 
Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Vereinen in Thailand sah sich der Verband 1963 gezwungen, eine Reform vorzunehmen. So wurden zwei weitere Ligen eingeführt und die beiden bisherigen umbenannt. Dabei wurde der Yai Cup in Kor Royal Cup und der Noi Cup in Khǒr Royal Cup umbenannt. Neu hinzu kamen der Khor Royal Cup und der Ngor Royal Cup.

1996–1999 
1996 wurde die Thai Premier League, als höchste Spielklasse des Landes eingeführt. Sie ersetzte den bisherigen Kor Royal Cup. Dieser wurde fortan nur noch als Supercup zwischen Meister und Vizemeister ausgetragen. Aus den Absteigern der ersten TPL Saison bildete sich dann die neue zweite Liga, die Thailand Division 1 League.

1999–2006 
Von 1999 bis 2006 gab es zwei seperrate Fußballmeisterschaften in Thailand. Der Thailändische Sportverband, SAT, gründete 1999 seine eigene Liga, die Thailand Provincial League. An ihr nahmen fast ausschließlich Vereine aus den Provinzen Thailands teil. Der Meister dieser Liga war bis 2005 nicht berechtigt an der Thai Premier League teilzunehmen. Nur die Teilnehmer an der Premier League durften sich für die asiatischen Kontinentalwettbewerbe qualifizieren.

2007–2008 
Ab der Saison 2007 wurde die Provincial League in das Ligensystem der FAT integriert und unterhalb der ersten drei Ligen aufgehängt. 2009 wurde die Provincial League aufgelöst und komplett in die neustrukturierte Dritte Liga eingebunden.

Weblinks 
 Thailändischer Fußball Verband
 Sportverband Thailands

Fußball (Thailand)
Thailand